Марк Борисович Горелик (21 марта 1922 — 3 апреля 2013) — российский , заслуженный художник РСФСР.

Биография 

Участник Великой Отечественной войны.

В 1951 году окончил ВГИК. Художник-постановщик, работал на киностудии им. М. Горького, на его счету было более 30 кинокартин.

Умер 3 апреля 2013 года. Прощание состоялось 6 апреля в Ритуальном зале Боткинкой больницы.

Награды и признание 
 Заслуженный художник РСФСР (1976).

Фильмография 

  — Самоуверенный Карандаш
  — Своими руками
  — Не на своём месте
  — Отчий дом
  — Девичья весна
  — Простая история
  — Карьера Димы Горина
  — Весёлые истории
  — Альманах «Юность» (новелла «Подсолнух»)
  — Штрафной удар
  — Лёгкая жизнь
  — Приезжайте на Байкал
  — Всадник над городом
  — Прямая линия
  — Это было в разведке
  — Фитиль (выпуск № 91 «Накрыли»)
  — О любви
  — Серебряные трубы
  — Земля, до востребования
  — Свой парень
  — Пропавшая экспедиция
  — Золотая речка
  — Исчезновение
  — Риск — благородное дело
  — По данным уголовного розыска
  — Похищение «Савойи»
  — Ночное происшествие
  — Возвращение резидента
  — Нежный возраст
  — Медный ангел
  — Тайная прогулка
  — Конец операции «Резидент»
  — Пощёчина, которой не было
  — Разорванный круг
  — Пусть я умру, Господи
  — Биндюжник и король

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160305053409/http://artru.info/ar/4518/
 https://web.archive.org/web/20090122061716/http://rating.artunion.ru/artists_tom1.html
 Умер Марк Горелик, художник-постановщик советской киноклассики

Художники СССР
Художники России
Художники кино СССР
Художники кино России
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Киностудия имени М. Горького